Ма́ркус Го́мис ди Арау́жу (; ), более известный как Марки́ньюс () — бразильский футболист, проведший большую часть своей карьеры, выступая за клубы Джей-лиги.

Карьера 
Маркиньюс начал свою профессиональную карьеру в Испании, в клубе Сегунды «Оренсе», после чего выступал за бразильские клубы «Операрио» и «Коритиба». С 2001 года играет в японской Джей-лиге. В 2008 году стал лучшим бомбардиром Джей-лиги с 21 голами, выиграв вместе с «Антлерс» второй чемпионский титул подряд. В конце года был признан самым ценным игроком Джей-лиги, став вторым игроком «Антлерс» после легендарного Жоржиньо, выигравшим самую престижную индивидуальную награду японского чемпионата.

24 апреля 2010 года, в матче 8 тура против «Йокогама Ф. Маринос», забил свой сотый гол в Джей-лиге, став лишь пятым игроком после Кадзуёси Миуры, Масаси Накаямы, Уэслэя и Тосии Фудзиты, кому удалось подобное достижение.

21 января 2011 года подписал контракт с клубом «Вегалта Сэндай». Сыграл за новый клуб всего один матч, в первом туре нового сезона, после чего 9 апреля 2011 года расторг контракт по обоюдному согласию из-за тяжелой психологической травмы, пережитой им во время землетрясения 11 марта и его последствий.. Сразу же после получения игроком статуса свободного агента, бразильский клуб «Атлетико Минейро», по совету главного тренера клуба «Касима Антлерс» Освалдо де Оливейры, подписал с нападающим двухлетний контракт.

Клубная статистика 
Последнее обновление: 21 марта 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Виссел Кобе»
 
 
 Профиль на сайте sambafoot.com

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Вегалта Сэндай»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Виссел Кобе»